Parviz Broumandn (Teerã, 11 de setembro de 1972) é um ex-futebolista profissional iraniano, goleiro, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998